Die Wysschaja Liga 1981 war die 44. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 25. März und endete am 11. November 1981.

Titelverteidiger Dynamo Kiew gewann mit sieben Punkten Vorsprung vor Spartak Moskau zum zehnten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die Teams auf den Plätzen 16 und 17 stiegen ab. Pachtakor Taschkent war wegen des Unglücks von 1979 für drei Jahre vom Abstieg verschont geblieben. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || BLR
 || AZE
 || UKR
 || KAZ
 || RUS
 || ARM
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UZB

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1981 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1981 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1981
1981